szaniec – rodzaj ziemnej fortyfikacji polowej
 Szaniec – pismo Narodowych Sił Zbrojnych wydawane w latach 1939–1945

 Szaniec – wieś w Polsce, w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Szaniec – dawna osada zlokalizowana na wyspie Polickie Łąki 
 Szaniec – dawna gromada

Zobacz też 
 Kamienie na szaniec
 Szańce – dzielnica administracyjna Kowna 
 Grupa Szańca
 Szaniec Hubala
 Wilczy Szaniec